Sium cyminosma är en flockblommig växtart som beskrevs av Theodor Friedrich Julius Basiner. Sium cyminosma ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
cyminosma